Pedro Nolasco es un nombre propio de varón que puede hacer referencia a:

 Pedro Nolasco, santo
 Pedro Nolasco Deschamps, político dominicano
 Pedro Nolasco Peña, Agricultor y político liberal chileno
 Pedro Nolasco Cruz Vergara, crítico literario, escritor y político chileno
 Pedro Nolasco Colón,  músico venezolano
 Pedro Nolasco Estrada Aristondo, compositor clásico y maestro de capilla guatemalteco
 Pedro Nolasco Cárdenas Avendaño, obrero y político chileno
 Pedro Nolasco Vergara Albano, diputado, gobernador y agricultor chileno
 Pedro Nolasco Vergara Loys, diputado y alcalde chileno
 Pedro Nolasco Fonseca, militar argentino
 Pedro Nolasco Videla, jurisconsulto, político y periodista argentino
 Pedro Nolasco Videla Hidalgo, político chileno
 Pedro Nolasco Videla Riquelme, político chileno
 Pedro Nolasco Gandarillas, político chileno
 Pedro Nolasco Muga González, político falangista
 Pedro Nolasco Luco Caldera, político chileno